Jan Jacobsz Graeff (Alblasserdam, 1570/75 - aldaar, 16??) was lid van het dagelijks bestuur van het waterschap van de Zijpe. Hij behoorde tot de Alblasserdamse tak van het geslacht De Graeff.

Familie 
Hij was een zoon van Jacob Jansz Graeff en Geertge Claes Coppensdr van Ouder Amstel. Deze Jacob was de jongere broer van Lenaert Jansz en Diederik Jansz Graeff. Jan, die een neef van Jacob Dircksz de Graeff was, trouwde met Trijn Simons Comans (overleden 1613), het echtpaar had twee kinderen:

 Adriana Jans Graeff (overleden na 1640), gehuwd met Reynier Adriaansz Coetenburgh (overleden 1633), deze was hoofdingeland van de Wieringerwaard, heemraad en hoofdingeland van de Zijpe, heemraad van de Heerhugowaard en van de Hazedwarsdijk, schepen van Alkmaar (tussen 1619-1625)
 Cornelis Jansz Graeff, gehuwd met Adriana Jans Pauw en Maria van der Veen

Zijn kleindochter Catharina de Graeff (overleden 1653) trouwde met Jan van Egmond van der Nijenburg. Graeffs nazaten waren verwant met het geslachten Boelens Loen, Van Foreest, Van Wijk, Cromhout, met Arent Bardes, en met Andries Ramp.

Jan Graeff vervulde diverse ambten, waaronder hoogheemraad van de Zijpe.

Geschiedenis van Alblasserdam
Heemraad
Jan Graeff